North Liberty kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Liberty (Indiana)
North Liberty (Iowa)